Mathot ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Mathot (* 1972), belgischer Politiker
 Guy Mathot (1941–2005), belgischer Politiker
 Jacques Mathot, französischer Filmtechniker und Ingenieur
 Léon Mathot (1885–1968), französischer Stummfilmschauspieler und Filmregisseur
 Olivier Mathot (1924–2011), französischer Schauspieler

Siehe auch: Mattot, Matteau